Сон Ён Чжэ (; род. 28 мая 1994 года, Сеул, Республика Корея) — южнокорейская гимнастка, бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года в упражнении с обручем, участница двух летних Олимпийских игр, многократная чемпионка континентальных чемпионатов. Обладательница первой в истории Южной Кореи медали на чемпионатах мира.

Спортивная биография 
В 2010 году юная корейская гимнастка выступила на летних Азиатских играх в китайском Гуанчжоу. В командном первенстве корейской сборной совсем немного не хватило для попадания на пьедестал, а в индивидуальном многоборье Сон показала в финале высокую сумму баллов и завоевала бронзовую медаль Азиатских игр. На чемпионате мира 2011 года Ён Чжэ немного не хватило для попадания в десятку в личном многоборье. Также Сон в составе сборной Кореи стала 8-й в групповом упражнении.

На летних Олимпийских играх 18-летняя Ён Чжэ дебютировала в 2012 году в Лондоне. По итогам квалификационного раунда в индивидуальном многоборье корейская гимнастка показала 6-й результат. В финале Сон смогла улучшить свой результат и заняла итоговое 5-е место, при этом в упражнениях с мячом и лентой она показала 3-й результат. В 2013 году на чемпионате мира в Киеве впервые смогла пробиться в финалы индивидуальных упражнений, но занять место выше 6-го ей ни разу не удалось. По итогам индивидуального многоборья корейская гимнастка заняла высокое 5-е место. На домашних летних Азиатских играх в Инчхоне южнокорейская сборная с Сон Ён Чжэ в составе заняла второе место в командах, уступив соперницам из Узбекистана, зато в индивидуальном многоборье Сон уверенно завоевала золотую медаль. Чемпионат мира 2014 года в турецком Измире сложился для Ён Чжэ очень удачно. По итогам индивидуального многоборья корейская гимнастка осталась 4-й, уступив лишь двум россиянкам и украинке Анне Ризатдиновой. Взять реванш за неудачу в многоборье Сон смогла в упражнении с обручем, где ей удалось обойти Ризатдинову и стать бронзовой медалисткой. Эта награда стала первой в истории Южной Кореи на чемпионатах мира по художественной гимнастике.

На домашней Универсиаде 2015 года Сон стала самой титулованной гимнасткой. На счету Ён Чжэ сразу три золотые, а также две серебряные медали. Повторить прошлогодний успех на мировом первенстве 2015 года Сон не удалось. Южнокорейская гимнастка была близка к попаданию на пьедестал в упражнении с мячом, но уступила белорусской спортсменке Мелитине Станюте всего лишь 0,134 балла. По итогам индивидуального многоборья Ён Чжэ показала 11-ю сумму баллов. Этот результат принёс южнокорейской сборной лицензию на участие в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

На Олимпийских играх 2016 года Сон была близка к попаданию в число призёров в многоборье. Квалификационный раунд кореянка прошла довольно уверенно, заняв пятое место. В финале в двух из четырёх упражнений Сон показала третий результат, а ещё в двух — четвёртый. Тем не менее стабильность в результатах не позволила Сон Ён Чжэ попасть в тройку сильнейших. По итогам соревнований корейская гимнастка заняла 4-е место, отстав от бронзовой медалистки украинки Анны Ризатдиновой всего на 0,7 балла. Также на счету Сон 11 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовая награда с чемпионатов Азии.

В феврале 2017 года Сон Ён Чжэ объявила о завершении спортивной карьеры.

Личная жизнь 
 С 2011 года Сон Ён Чжэ постоянно тренируется в Новогорске под руководством Заслуженного тренера России Елены Нефёдовой.

Программы

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте fig-gymnastics.com
 
 

Гимнастки (художественная гимнастика) Республики Корея
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2012 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионки Азии по художественной гимнастике
Чемпионы Универсиады по художественной гимнастике